Данковский монастырь:

 Данковский Успенский монастырь
 Данковский Барятинский Софийский монастырь
 Данковский Покровский монастырь